Флори́нский — русская семинарская фамилия, перевод на латынь фамилии . Имеет женскую форму .

Известные носители 
 Флоринский (Авраамий; 1720-е годы—1797) — православный священник, богослов.
 Флоринский, Василий Маркович (1834—1899) — русский акушер-гинеколог, профессор.
 Флоринский, Глеб Андреевич (1906—1967) — советский актёр, Заслуженный артист РСФСР.
 Флоринский, Дмитрий Тимофеевич (1889—1939) — российский и советский дипломат, заведующий протокольным отделом Наркомата иностранных дел (1922—1934 гг.).
 
 Флоринский, Игорь Васильевич (род. 1966) — российский учёный в области моделирования рельефа, геоморфометрии и геоинформатики, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.
 
 Флоринский, Сергей Фёдорович (1873—1918) — православный священник, священномученик.
 Флоринский, Тимофей Дмитриевич (1854—1919) — русский филолог-славист, историк.
 Флоринский, Феодор Васильевич (1813—1868) — российский протоиерей XIX века.
 Флоринский, Фёдор Валентинович (1905—1975) — советский инженер, учёный в области прикладной математики, динамики машин и механизмов.



См. также 
 Флоренский

Примечания